Wall, WALL, eller The Wall har flere betydninger:

Steder 
 Wall, Northumberland, England
 Wall, Pennsylvania, USA
 Wall, South Dakota, USA
 Wall, Staffordshire, England
 Wall Township, New Jersey, USA
 The Wall, et bjerg i Teton Range, Grand Teton National Park, Wyoming, USA

Musik 
 The Wall, et album med Pink Floyd fra 1979
 Pink Floyd The Wall (film), en film fra 1982 baseret på albummet
 The Wall Tour, 1980-1981 tur til at fremme det album
 Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980–81, et live album udgivet i 2000 dokumentere 1980-81 turen til The Wall
 The Wall – Live i Berlin, en velgørende koncert 1990, af Roger Waters, udgivet som et album og video i 1990, og dvd-udgave i 2003
 The Wall Live, en verdensomspændende turné af Roger Waters i 2010-2011, samt 2012-2013
 "The Wall", en sang af Johnny Cash på albummet At Folsom Prison

Tv og film 
 "The Wall", en episode af tv-serien Alvin og de frække jordegern, og en sang spilles i episoden
 "The Wall", en episode af tv-serien Heroes

Andet 
 Wall – En funktion på Facebook, Facebook-væg, giver brugerne mulighed for at skrive kommentarer og links på deres venners profil sider.
 Wall – hacker slang
 Et udtryk for forvirring, udtrykkes normalt i et spørgende toneleje, fx "wall?"
 Et ønske om en uddybende forklaring.